The Ten (engl.: Die Zehn) bezeichnet:

 The Ten, Kurzform der 1898 in New York gegründeten Künstlergruppe Ten American Painters
 The Ten (Künstlergruppe), unabhängige Gruppe von Künstlern, im Herbst 1935 in New York gegründet
 The Ten, deutscher Titel Das 10 Gebote Movie, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2007
 The Ten (Gedicht), Gedicht von Frederick Guthrie